GWS est une marque taïwanaise de modélisme. La société commence ses activités le .

Voir aussi

Lien interne 
 Aéromodélisme

Lien externe 
 ,  et  Site officiel de GWS

Aéromodélisme